Jin Yan est un patronyme chinois porté par plusieurs personnalités :

 Jin Yan (1910-1983) : acteur chinois d'origine coréenne.
 Jin Yan (1972 - ) :  footballeuse chinoise des années 1990.